Тил — задня, зворотна частина, сторона чого-небудь; бік, протилежний передньому, лицьовому.
 Тил — військовий термін, назва територій і угрупувань, що протиставляються фронту.
 Тил — ботанічний термін, розростання в деревних судинах.
 Йосеф Каєтан Тил (1808—1856) — чеський драматург, прозаїк, журналіст, актор, режисер, літературний і театральний критик.

Топонім 
 Тил — річка в Республіці Комі, притока Воктиму.

Див. також 
 Тіл (значення)